Sattlberger ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolas Sattlberger (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Siegfried Sattlberger (* 1940), österreichischer Politiker (ÖVP)